Glazbeni singl
 Singlovi (Halid Bešlić), album Halida Bešlića